Рузвельт () (МФА (нидерл.) , МФА (англ.) ) — фамилия нидерландского происхождения, которую носили два президента США и члены их семей, сыгравшие заметную роль в американской истории.

Фамилия 
 Рузвельт, Альберт (1883—?) — французский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Рузвельт, Гилборн Льюис (1849—1886) — создатель церковных органов, изобретатель рычажного переключателя телефонного аппарата и член семьи Рузвельт.
 Рузвельт, Джеймс (1828—1900) — американский бизнесмен, отец президента Франклина Делано Рузвельта.
 Рузвельт, Йоханнес (1689—1750) — американский торговец, олдермен и основатель рода Рузвельтов из Ойстер-Бэй, к которому принадлежали Теодор Рузвельт и Элеонора Рузвельт.
 Рузвельт, Николас (1658—1742) — один из первых представителей семьи Рузвельт, известный американец голландского происхождения, проживавший в Новом Амстердаме.
 
 Рузвельт, Франклин Делано (1882—1945) — 32-й президент США (1933—1945).
 Рузвельт, Эдит (1861—1948) — вторая жена Теодора Рузвельта.
 Рузвельт, Элеонора (1884—1962) — американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Делано Рузвельта, племянница президента США Теодора Рузвельта.

Топоним 
 Рузвельт (город, Миннесота)
 Рузвельт (тауншип, округ Белтрами, Миннесота)
 Рузвельт (тауншип, округ Кроу-Уинг, Миннесота)
 Рузвельт (национальный лес)
 Рузвельт (округ, Нью-Мексико)
 Рузвельт (округ, Монтана)
 Рузвельт (Нью-Йорк)
 Рузвельт (Нью-Джерси)
 Рузвельт (Юта)
 Рузвельт (Вашингтон)
 Рузвельт (Висконсин)
 Рузвельт (Оклахома)
 Рузвельт (остров, США)
 Рузвельт (остров, Антарктида)

Гидроним 
 Рузвельт (река)
 Рузвельт (водохранилище, Аризона)
 Рузвельт (водохранилище, Вашингтон)

Другое 
 «Рузвельт» — экспедиционное судно Роберта Пири в 1905—1909 годах.

См. также 
 Рузвельт-Гарденс (Флорида) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Броуард (штат Флорида, США).
 Олень Рузвельта
 Авианосец «Теодор Рузвельт»
 Авианосец «Франклин Д. Рузвельт»

Примечания